

Persone
 Bartolomeo Spani (1468-1539) – orafo, scultore e architetto italiano
 Gary Spani (1956) – ex giocatore di football americano statunitense
 Hina Spani, nata Higinia Tuñón (1896-1969) – soprano argentino

Altro
 Casino Spani – frazione del comune di Veroli, provincia di Frosinone